Довбушанка:

 Довбушанка — горная вершина Довбушанского хребта, находится в Ивано-Франковской области Украины.
 Довбушанка — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы.